Az alábbi lista India tagállamainak és szövetségi területeinek listáját tartalmazza területük szerint csökkenő sorrendben. 

Indiával kapcsolatos listák
India közigazgatása
Közigazgatási listák